Wosniak oder Wosnjak ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Wosnjak (* 1989), ukrainischer Biathlet
 Reinhard Wosniak (1953–2020), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Wozniak, Wozniacki, Wosnjak